Герардини () — итальянская фамилия. Носители:

 Герардини, Алессандро (1655—1727) — итальянский художник.
 Герардини, Джованни (1778—1861) — итальянский литератор.
 Герардини, Лиза (1479—1542) — женщина, предположительно изображённая на картине «Мона Лиза».